Las Cumbres ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Las Cumbres (Uruguay), Ort im Departamento Maldonado, Uruguay
 Las Cumbres (Panama), Ort in der Provinz Panamá, Panama
 Las Cumbres (Vulkan), Vulkan in Puebla, Mexiko